Północnoeuropejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2008 – 3. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 26 kwietnia na niemieckim torze Hockenheimring, natomiast zakończyły się 5 października w Belgii, na Circuit de Spa-Francorchamps. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Fin Valtteri Bottas, a wśród zespołów - niemiecka ekipa Motopark Academy.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2008 w sportach motorowych